Місто:
 Лебедин — Сумська область, місто обласного підпорядкування
Села:
 Лебедин — Київська область, Бориспільський район
 Лебедин — Черкаська область, Шполянський район
 Лебедин — Чернігівська область, Коропський район
Природоохоронна територія:
 Лебедин — заповідне урочище, Івано-Франківська область